Бори́с Серге́евич Гу́сев:
 Гусев, Борис Сергеевич (Борис Глаголин; 1879—1948) — российско-американский театральный деятель.
 Гусев, Борис Сергеевич (1927—2009) — советский прозаик.